Lista orașelor din New Jersey cuprinde 566 de municipalități (orașe, târguri, districte și/sau districte civile) din statul federal , SUA.

Referințe 

Guvernul statului New Jersey
Așezări
New Jersey
New Jersey

!